Минами ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 98 792 человек, плотность населения — 6260 чел / км ².

Название 
Топоним «Минами» дословно означает «южный район».

История 
 1889 — образовано 6 сёл на территории будущего района Минами.
 1918 — сёла Оути и Ситидзё уезда Кадони, а также часть сел Хигаси-Кудзё и Ками-Тоба уезда Кии вошли в состав района Симогё города Киото.
 1931 — село Киссёин и оставшаяся часть села Ками-Тоба вошли в состав района Симогё.
 1 сентября 1955 — выделен городской район Минами из состава района Симогё.
 1 ноября 1959 — село Кусэ уезда Отокуни вошло в состав района Минами.

Достопримечательности 
 Ворота Расёмон в Киото

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района

Районы Киото